Сент-Круа́-де-Каде́рль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 55 км на північ від Монпельє, 50 км на північний захід від Німа.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Сент-Круа-де-Кадерль на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Круа-де-Кадерль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Круа-де-Кадерль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Круа-де-Кадерль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Круа-де-Кадерль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Гар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Гар